Ocalić Grace  – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację TNT od 23 lipca 2007 roku do 21 czerwca 2010 r. W Polsce nadawany przez stację FoxLife od 25 listopada 2009 r.

Fabuła 
Serial opowiada o życiu Grace Hanadarko – za dnia wzorowej i sumiennie wykonującej swoją pracę detektyw z Oklahoma City Police Department, a po godzinach kobiety nie stroniącej od kieliszka, szybkiej jazdy samochodem i ostrego seksu z przypadkowo poznanymi mężczyznami. Właśnie po jednej z takich libacji, tytułowa bohaterka potrąca przechodnia, który ginie na miejscu. W akcie desperacji prosi Boga o pomoc i, ku swojemu zdziwieniu, otrzymuje ją w postaci anioła o imieniu Earl.

Początkowo myśli, że jest to tylko alkoholowe złudzenie, wytwór jej fantazji (w czym utwierdza ją dodatkowo brat Johnny), jednak co chwilę znajduje dowody na to, że sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Z czasem Grace dowiaduje się, że Earl nie jest „zwykłym” wysłannikiem Boga lecz aniołem ostatniej szansy. Podobno to właśnie dzięki niemu, postaci takie jak Franciszek z Asyżu czy Matka Teresa z Kalkuty powróciły na dobrą drogę życia.

Obsada

Postacie pierwszoplanowe 
 Holly Hunter – Grace Hanadarko
 Leon Rippy – Earl
 Kenny Johnson – Hamilton „Ham” Dewey
 Laura San Giacomo – Rhetta Rodriguez
 Bailey Chase – Butch Ada
 Gregory Norman Cruz – Bobby Stillwater
 Lorraine Toussaint – Kate Perry
 Dylan Minnette – Clay Norman
 Yaani King – Neely Lloyd
 Bokeem Woodbine – Leon Cooley
 Tom Irwin – Johnny Hanadarko
 Mark L. Taylor – Henry Silver

Postacie drugoplanowe 
 Patrick St. Esprit – Leo Hanadarko
 Jessica Tuck – Paige Cushing
 Caitlin Dulany – Mary Frances Norman
 Chris Mulkey – Doug Norman
 Jessica Walter – Betty Hanadarko
 August Schellenberg – Geepaw
 Judson Mills – Ralph Dewey
 Jack Conley – Nick Dewey
 Ashley Williams – Amanda Dewey
 Erin Cahill – Kendra Burke
 Jose Zuniga / Benito Martinez – Ronnie Rodriguez
 Christina Ricci – Abby Charles
 Kathy Baker – Maggie
 René Auberjonois – Patrick Murphy
W epizodach wystąpili m.in.: Rebecca Wisocky, Kathy Baker, Wes Studi, F. Murray Abraham, Nina Siemaszko.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2010